Чемпионат Венесуэлы по футболу 2012/2013 — 57-й розыгрыш первого дивизиона Венесуэлы. Чемпионат состоял из двух частей: Апертуры, которая была проведена во второй половине 2012 года, и Клаусуры, которая была проведена в первой половине 2013 года. Действующим чемпионом являлся «Депортиво Лара», выигравший свой первый титул в прошлом сезоне.

В турнире принимали участие 18 команд. Первый дивизион покинули «Карабобо» и «Туканес де Амасонас», занявшие по итогам сезона 2011/2012 годов 17-е и 18-е места, соответственно. Их места заняли «Атлетико Венесуэла» и «Португеса», чемпион и 2-я команда Сегунды 2011/2012, соответственно.

Формат 
Чемпионат Венесуэлы 2012/2013 состоит из двух турниров: Апертуры и Клаусуры, и финального этапа. Апертура 2012 и Клаусура 2013 разыгрываются в один круг по системе «каждый с каждым».

Победители Апертуры и Клаусуры разыгрывают между собой звание чемпиона в Чемпионской серии. В случае, если Апертуру 2012 и Клаусуру 2013 выигрывает одна и та же команда, она автоматически становится чемпионом. 2-я команда определяется общей таблицей чемпионата.

Третье и четвёртое место в Южноамериканском кубке разыгрывается в плей-офф. В нём участвуют 8 лучших команд общей таблицы, не попавших в Кубок Либертадорес.

Участники

Апертура

Положение команд 
Апертура 2012 началась 11 августа и завершилась 9 декабря 2012 года.

Лучшие бомбардиры

Клаусура

Положение команд 
Клаусура 2013 началась 19 января и завершилась 12 мая 2013 года.

Лучшие бомбардиры

Общая таблица

Финальный этап 
 Первый матч

 Ответный матч

«Самора» побеждает с общим счётом 3:2.

Плей-офф за места в Южноамериканском кубке 2013 
В плей-офф за места в Южноамериканском кубке, или Серии Пре-Судамерикана, участвовали команды, занявшие места с 4-е по 12-е. Две команды, победившие в полуфиналах, получили два места в Южноамериканском кубке 2013. Место Венесуэла 3 получила команда, набравшая большее количество очков в общей таблице чемпионата, другой досталось место Венесуэла 4.

 1 половина

 2 половина

Четвертьфиналы

Первые матчи

Ответные матчи 

Общий счёт — 2:2. «Атлетико Эль-Вихия» побеждает в серии послематчевых пенальти со счётом 7:6.

«Депортиво Тачира» побеждает с общим счётом 3:2.

«Минерос Гуаяна» побеждает с общим счётом 4:1.

«Арагуа» побеждает с общим счётом 5:2.

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи 

Общий счёт — 1:1. «Трухильянос» побеждает по правилу гола, забитого на чужом поле.

«Минерос Гуаяна» побеждает с общим счётом 3:2.

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной федерации Венесуэлы
 Регламент сезона  
 Football-Lineups

Чемпионат Венесуэлы по футболу
Венесуэла
Спорт в Венесуэле в 2012 году
Спорт в Венесуэле в 2013 году
Футбол в Южной Америке в 2012 году
Футбол в Южной Америке в 2013 году